Medisch Specialisten Registratie Commissie (Nederland)
Membre de la Société royale du Canada (Frans)